

Persone 
Cognome italiano 

 Alessandro Ninchi, attore teatrale e regista;
 Annibale Ninchi, attore;
 Annibale Ninchi, politico, deputato al Consiglio dei Deputati dello Stato Pontificio;
 Annie Ninchi, annunciatrice;
 Arnaldo Ninchi, attore;
 Ave Ninchi, attrice;
 Carlo Ninchi, attore;
 Marina Ninchi, attrice.